Чемпионат Люксембурга по футболу 1960/1961 — 47-й сезон чемпионата Люксембурга по футболу.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Матч за чемпионство

Ссылки 
 Статистика на сайте RSSSF

1960/1961
Люксембург
Люксембург
Спорт в Люксембурге в 1960 году
Спорт в Люксембурге в 1961 году